Johannes Kunze ist der Name folgender Personen:

* Johannes Kunze (Theologe) (1865–1927), deutscher Theologe
 Johannes Kunze (Politiker) (1892–1959), deutscher Politiker
 Johannes Kunze (NS-Funktionär) (1909–nach 1943), deutscher Lehrer und Jugendfunktionär
 Johannes Franz Kunze (um 1876–1910), deutscher Verwaltungsbeamter

Siehe auch:
 Johann Christoph Kunze (1744–1807), deutscher Pietist und Missionar